Rofia ist:
 der Hauptdialekt der nigerianischen Sprache Cischingini
 der madagassische Vernakularname, von dem sich die Bezeichnung für die Palmengattung Raphia ableitet
 ein Vorname